Фінал кубка Іспанії 1932 року відбувся на стадіоні «Чамартін» у Мадриді 19 червня. У грі взяли участь «Атлетік» (Більбао) і «Барселона».

Посилання 
 Кубок Іспанії з футболу 1932 на RSSSF 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1932 у футболі
Кубок Іспанії
Події 19 червня
Червень 1932